One fourth (1/4) () — комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Ментайко». Манґа про хулігана й задираку Ошиму, що стає жертвою страшного прокляття, яке перетворює його в ліліпута! Щоб розвіяти злі чари йому необхідно зайнятися сексом з коханою людиною… Але як же це зробити c таким-то розміром?!

Сюжет 
Сюжет починається з того, що найкращий друг Ошими, здивований від його пропажі, починає злитися, оскільки той вже не лзвонив цілих 3 дні. Хлопець дуже стурбований. оскільки підходять холоди, і знаючи погану вдачу Ошими, міг навіть припустити, що сталося щось дуже погане… Повертаючись до своєї квартири, він побачив Ошиму, що зовсім голий сидів, і мав розмір ліліпута!..

Ошима почав пояснювати: три дні тому, коли він поспішав у школу, він штовхнув маленького хлопчика, і ще накричав на нього, і тут почав чути голос невідомої істоти, що засудила його і наклала прокляття ліліпута, щоб той відчув, як це бути маленьким і беззахисним… Єдиним способом, знову стати великим — є секс з коханою людиною… Таємничий голос насміхнувся з Ошимі: «у хлопця з такою рожею і напевно і дівчини немає!» Насправді-ж, представники таємничого голосу просто вирішили випробувати своє нове прокляття. Ошима опинився сам-самісінький без одягу на вулиці… Розповідаючи, через що довелося йому пройти, щоб потрапити до свого друга, Ошима повідав, що його хотіли заклювати птахи, потім за ним гналася кішка, а після — його ледь не з'їла собака!

Друг наголосив, що не можна втрачати час і щось робити, лоскочучи Ошиму пальцем, насміхаючись, щоб той непомітно зайнявся сексом з якоюсь дівчиною, поки та буде спати. Суґа — найкращий друг Ошими, навіть не здогадався, що той не просто так йшов до нього аж три дні, долаючи небезпеки. Ошима попросив дозволу переспати з Суґою! Суґа був вимушений погодитися, щоб допомогти своєму найліпшому другові, оскільки б більше ніхто не це не зробив…

Ошима заліз у труси Суґа і почав його задовольняти, а потім, спустився нижче, розпочавши анальний секс, але після — не сталося нічого. Він лишився ліліпутом! Розчарований, він вже було хотів йти на вулицю, і знайти ту собаку, яка хотіла його з'їсти, але Суґа вирішив, що його друг певно щось зробив не так, узяв його у руки і почав облизувати. Потім вони почали гадати, що їм треба зробити, щоб подолати прокляття. Ошимі згадав, що у друга є ще один отвір, щоб можна було з ним переспати. Цього разу, все вдалося і Ошима знову став великим!

Якщо б не цей випадок, то Ошима ніколи б не зміг зізнатися, що кохає Суґу. Але усе не так просто, повернулися таємничі голоси, розчаровані своє поразкою, і зробили ще гірше — перетворили Суґу у собаку, саме в той момент, коли друзі займалися сексом!

Персонажі 
 Ошима — темноволосий задирака і хуліган, що став жертвою підступного закляття, через яке він зменшився на 1/4 і став ліліпутом.
 Суґа — найкращий друг Ошими, що погодився з ним переспати для зняття закляття.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Одна четверта на сайті «AdultManga» 
 Манґа на сайті «yaoichan» 
 Манґа на сайті «baraclub» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко